A Temporada da GP2 Series de 2010 foi a sexta temporada da GP2 Series. Neste ano as GP2 Series teve um próprio campeonato de promoção, as GP3. A temporada da GP3 Series de 2010 foi na sua maior parte a par com as rondas europeias de Fórmula 1 que tinham também no programa a GP2.

Equipas e pilotos 
 Para esta temporada eram esperados 26 carros, mas os problemas financeiros inviabilizou a participação da Durango. Como havia um processo de seleção de novas equipas para 2011, os organizadores do campeonato decidiram que não valia a pena juntar uma equipa para uma temporada apenas, visto que não havia garantia que estivesse na grelha em 2011.

Mudanças nos pilotos 
 Mudanças de equipas
 Alberto Valério: Piquet GP → PPR.com Scuderia Coloni
 Davide Valsecchi: Barwa Addax Team → iSport International
 Giedo van der Garde: iSport International → Barwa Addax Team
 Sergio Pérez: Telmex Arden International → Barwa Addax Team

 Estreias na GP2/Entram novamente na GP2
 Charles Pic: Fórmula Renault 3.5 Series (Tech 1 Racing) → Arden International
 Christian Vietoris: Fórmula 3 Euroseries (Mücke Motorsport)  → Fat Burner Racing Engineering
 Fabio Leimer: International Fórmula Master (Jenzer Motorsport → Ocean Racing Technology
 Ho-Pin Tung: Superleague Fórmula (Galatasaray S.K.)  → Renault F1 Junior Team
 Josef Král: International Fórmula Master (JD Motorsport)  → Super Nova Racing
 Jules Bianchi: Fórmula 3 Euroseries (ART Grand Prix) → ART Grand Prix
 Marcus Ericsson: All-Japan Formula Three Championship (TOM'S)  → Super Nova Racing
 Max Chilton: Fórmula 3 Britânica (Carlin Motorsport → Ocean Racing Technology
 Oliver Turvey: Fórmula Renault 3.5 Series (Carlin Motorsport) → iSport International
 Sam Bird: Fórmula 3 Euroseries (Mücke Motorsport) → ART Grand Prix
 Luca Filippi: (Super Nova Racing) → substitui Josef Král após o tcheco se acidentar no GP de Valência.
 Álvaro Parente: (Coloni → sucedeu Alberto Valério depois que o suporte financeiro do brasileiro acabou.
 James Jakes: (Coloni) → entrou no lugar do português Álvaro Parente na rodada dupla de Abu Dhabi.
 Romain Grosjean: (DAMS) → entrou no lugar de Ho-Pin Tung após o acidente do chinês em Hungaroring. Antes, havia substituído Jérôme d'Ambrosio em Hockenheim.
 Fabrizio Crestani : (DPR) → substitui o compatriota Giacomo Ricci na corrida de Spa-Francorchamps.
 Brendon Hartley: (Coloni → entrou no lugar do búlgaro Vladimir Arabadzhiev na etapa de Monza.
 Edoardo Piscopo: (Trident Racing → substituiu o venezuelano Johnny Cecotto Jr. também no GP da Itália.
 Federico Leo: (Trident Racing) → sucedeu o compatriota Edoardo Piscopo em Abu Dhabi.

 Deixam a GP2
 Kamui Kobayashi: (DAMS) → Fórmula 1 (Toyota Racing só em 2 Gp's em 2009, e Sauber na temporada 2010).
 Lucas di Grassi: (Racing Engineering) → Fórmula 1 (Virgin Racing).
 Nico Hülkenberg: (ART Grand Prix) → Fórmula 1 (Williams).
 Roldán Rodríguez: Piquet GP → ano sabático
 Josef Král: (Super Nova Racing) → acidentou-se no GP de Valência após colidir com o venezuelano Rodolfo González. Reassumiu a vaga em Abu Dhabi.
 Alberto Valério: Coloni → substituído pelo português Álvaro Parente.

Calendários de 2010

Testes fora da temporada

Calendário de Corridas 
O calendário para 2010 foi anunciado oficialmente a 18 de dezembro de 2009. O campeonato teve 11 rondas, mais uma do que na temporada anterior. Acompanhou todas as rondas europeias da Fórmula 1 em 2010, e teve novamente uma ronda stand alone no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, Portugal. A última ronda foi no Circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi, sendo esta a 1ª vez que o campeonato de GP2 "europeu" teve uma corrida fora da Europa.

* Horário de verão

Resultados

Resultados Por Ronda

Tabelas

Campeonato de Pilotos

Pilotos

Campeonato de Equipas 

 Quem obteve a Pole Position está em negrito.
 Os pilotos que obtiveram a volta mais rápida estão em itálico.
 Os pilotos que não acabaram a corrida mas ficaram classificados estão assinalados com †.

Ligações externas 
 GP2 Series official website
 GP2 Series official blog

2010
GP2 Series